Pygeon è un client  open source di messaggistica istantanea per reti LAN che utilizza il protocollo XMPP sviluppato in Python ed usa le librerie grafiche GTK+. Caratteristiche principali di Pygeon sono la leggerezza e semplicità d'uso.

Obiettivo

Bassa richiesta di risorse di sistema, semplicità d'uso affinché possa essere installato anche su PC datati ma allo stesso tempo in grado di offrire un client completo e funzionale di messaggistica istantanea.

Pygeon nasce dall'esigenza nata in COOPI - Cooperazione Internazionale di avere un client di comunicazione istantanea che fosse semplice da usare, leggero e che avesse alcune funzionalità necessarie all'interno di una rete LAN, per esempio l'invio di broadcast oltre ai messaggi singoli, di chat e di gruppo, la gestione della cronologia e la visualizzazione delle date di invio/ricezione, direttamente nella finestra dei messaggi.

Caratteristiche

Attualmente, Pygeon può contare sulle seguenti caratteristiche:

 Gestione messaggi singoli e chat
 Gestione messaggi di gruppo e di broadcasts
 Emoticons
 Supporto alle notifiche
 Icona di sistema
 Temi

Voci correlate 
 Comparazione degli instant messenger

Collegamenti esterni